Илия Тошев или Хаджитошев  () е български революционер, един от основателите на революционното дело в Ахъчелебийско в края на XIX век.

Биография 

Хаджитошев е роден на 9 юни 1875 година в град Прилеп. В 1896 година завършва с единадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. В учебната 1897-1898 година Българската екзархия го назначава за главен учител в Ахъчелебийска каза и за директор на прогимназията в Устово, по препоръка на Българското тайно революционно братство в Солун. Хаджитошев основава първия революционен комитет в Устово, в който влизат свещеник Атанас Келпетков (Келювски), Дечо Стояновски, Тодор Мавродиев, Делчо Янев, Иван Самарджиев, Стою К. Хаджичонев, Иван Сулинаджиев, Пан. Пирянски, Иго Сулинаджиев, Кячю Кундураджията, Ангел Хаджихристев, Стайко Камбура, Манол Ружин, които по-късно стават ядро на комитета на ВМОРО. Поддържа връзка със Солун чрез уреден канал през Долно Дерекьой, където връзки са свещеник Андон Дечев, Ив. Славов и Константин Шопов.

В 1899 година Хаджитошев отказва да се присъедини към споразумението на Владимир Бочуков и Вълчо Сарафов да следват разпоредбите на Върховния комитет и е принуден да напусне околията. От 1899 до 1900 година е учител в Лозенград и е член на околийския революционен комитет в града. През юни 1900 година при Керемидчиоглувата афера е арестуван, осъден на 15 години и заточен в Паяс кале. Амнистиран е през март 1907 година.

Работи като учител в Долни Порой заедно с Мария Измирлиева и Георги Тилков от Дойранско. Участва в Балканските войни като македоно-одрински опълченец. След Първата световна война се оттегля от революционна дейност. Умира на 13 юни 1947 година в София.

Родословие

Външни препратки 
 „Родословие на фамилията Тошовци“, София, 1980 година

Бележки 

Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на Българското тайно революционно братство
Родени в Прилеп
Единадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Учители в Прилепското българско мъжко класно училище
Македоно-одрински опълченци